Octane (film), een film uit 2003
 Octane (ARC), een muziekalbum van ARC
 Octane (Spock's Beard), een muziekalbum van Spock's Beard
 Octane (radio), een Noord-Amerikaans radiostation
 Octane (Apex Legends), een speelbaar karakter in een computerspel genaamd Apex Legends
 Octane Rocket League, een speelbaar voertuig in een computerspel genaamd Rocket League

Zie ook 
 Octaan, een koolwaterstof uit de groep der alkanen